Everywhere – album di Roswell Rudd del 1966
 Everywhere – album di Tim McGraw del 1997
 Everywhere – album di Maaya Sakamoto del 2010
 Everywhere – singolo dei Fleetwood Mac del 1987, dall'album Tango in the Night
 Everywhere – singolo di Tim McGraw del 1997, dall'album omonimo
 Everywhere – singolo di Michelle Branch del 2001, dall'album The Spirit Room